Gerhard Kohnert (1882-1962), entrepreneur et homme politique allemand.
 Hans Kohnert (1887-1967), entrepreneur, homme politique et mécène allemand, frère de Gerhard Kohnert.